

Nom 

Gio peut être :
 gibioctet,  (1024 × 1024 × 1024 = 230) octets ;
 gio, une langue mandée aussi appelée dan ou yacouba ;
 Gios, un peuple mandée aussi appelé Dans ou Yacoubas ;
 Mahindra Gio, une automobile vendue en Inde.

Sigle 

GIO peut désigner :
 , une bibliothèque logicielle incorporée à GLib sur laquelle repose GVFS pour l'environnement graphique GNOME ;
 , un organisme du cabinet du Yuan exécutif de la République de Chine (Taiwan) chargé de promouvoir les politiques gouvernementales et de réglementer les médias nationaux.